Itapiranga – comune brasiliano dell'Amazonas
 Itapiranga – comune brasiliano dello stato di Santa Catarina